Pana kan syfta på:
 Pana (inuitisk mytologi) – en gudomlighet i inuitisk mytologi

Geografi

Burkina Faso 

 Pana (ort i Burkina Faso), Boucle du Mouhoun,

Centralafrikanska republiken 

 Pana (berg), Préfecture de l’Ouham-Pendé,

Indonesien 

 Kecamatan Pana, distrikt, Sulawesi Barat, 
 Desa Pana, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

USA 

 Pana, Illinois, ort, Christian County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar